Плав може да се односи на:

 Плав, град и седиште истоимене општине у Црној Гори
 Плав (језеро), у Белорусији
 Плав (жупа), српска средњовековна жупа
 Плав (Чешке Будјејовице), насеље у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република